Шелби () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
Основная статья 
 Шелби, Джерод (род. 1968) — основатель американской компании Shelby Super Cars, производящей спортивные автомобили.
 Шелби, Исаак (1750—1826) — американский политик, именем которого названы 9 округов в США.
 Шелби, Кэрролл (1923—2012) — американский автомобильный конструктор.

Топонимы США 
 Шелби — название ряда округов.
  — название ряда тауншипов.

  — город в Айове.
  — поселение в Алабаме.
  — городок в Висконсине.
  — поселение в Индиане.
  — город в Миссисипи.
  — деревня в Мичигане.
  — город в Монтане.
  — деревня в Небраске.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — город в Огайо.
  — город в Северной Каролине.

Музыка 
 Shelby — альбом (2019) рэпера Lil Skies.